Влади́мир Золоту́хин:
 Золотухин, Владимир (род. 1990) — казахстанский музыкант, известен под сценическим псевдонимом Zoloto.
Золотухин, Владимир Афанасьевич (род. 1951) — советский и российский актёр.
 Золотухин, Владимир Максович (1936—2010) — советский украинский композитор и педагог, народный артист Украины.
 Золотухин, Владимир Петрович (1930—2020) — советский и российский историк-американист.